Лозовые  — топоним:

Беларусь 
 Лозовые — деревня, Ворнянский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область
 Лозовые — деревня, Михалишковский сельсовет, Островецкий район, Гродненская область
 Лозовые — деревня, Костеневичский сельсовет, Вилейский район, Минская область